„Charles Martel” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Charles Martel” – nieukończony okręt pancerny typu Charles Martel z lat 80. XIX wieku
 „Charles Martel” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów